Reilhac ist Name oder Namensbestandteil von Gemeinden in Frankreich:

 Reilhac (Cantal)
 Reilhac (Lot)
 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
 Champniers-et-Reilhac